Peter Andreas Heiberg (1758–1841), écrivain danois,  est le père du poète Johan Ludvig Heiberg
 Johan Ludvig Heiberg (1791-1860), poète danois et critique littéraire notamment pour le journal Kjøbenhavnsposten
 Johanne Luise Heiberg née Johanne Luise Pätges (1812-1891), chanteuse lyrique danoise, femme du précédent.
 Johan Ludvig Heiberg (1854-1928), philologue et historien des mathématiques danois.
 Gunnar Heiberg (1857-1929), écrivain norvégien, journaliste et auteur dramatique
 Astrid Heiberg (1936-2020), femme politique norvégienne et professeur de psychiatrie.

Homonymie de patronyme